Шарі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ен. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 390 км на південний схід від Парижа, 85 км на північний схід від Ліона, 36 км на схід від Бург-ан-Бресса.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 112 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 282,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Шарі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ен

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ен